Cerón ist der Familienname folgender Personen:

 Dionicio Cerón (* 1965), mexikanischer Langstreckenläufer
 José Dolores Cerón (eigentlich: Pedro Pablo Cerón; 1897–1969), dominikanischer Komponist
 Laura Cerón (* 1964), US-amerikanisch-mexikanische Schauspielerin